HUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahias Dehuatulco / Huatulco (Messico)